Radioaktivität kan henvise til flere artikler:
 Radioaktivität (album) – Et musikalbum af den tyske gruppe Kraftwerk
 Radioaktivität (sang) – Titelnummeret på albummet Radioaktivität.